Il Gruppo I della Zona Euro-Africana (Europe/Africa Zone) è il primo livello di competizione della Zona Euro-Africana, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2010. I quattro vincitori sono ammessi ai World Group Play-offs, i vincitori dei quali vengono poi promossi al Gruppo Mondiale, la massima categoria in assoluto della Coppa Davis.

Teste di serie:
 
 
 
 

Altre:

 
 
 
 

 
 
 

Formula: 11 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta. Al primo turno partecipano solo 6 squadre, mentre Austria, Slovacchia, Paesi Bassi, Sudafrica e Romania sono ammesse direttamente al secondo turno, a cui accedono anche le vincenti di Italia-Bielorussia, Polonia-Finlandia e Ucraina-Lettonia. Le 4 squadre vincitrici negli incontri del secondo turno sono ammesse ai World Group Play-offs. Le altre 7 invece disputano dei turni eliminatori paralleli fra di loro per evitare gli ultimi due posti che significano retrocessione al Gruppo II della zona Euro-Africana.

Tabellone

Primo turno

Italia vs. Bielorussia

Polonia vs. Finlandia

Ucraina vs. Lettonia

Secondo turno

Austria vs. Slovacchia

Paesi Bassi vs. Italia

Sudafrica vs. Finlandia

Romania vs. Ucraina

Primo turno play-offs

Bielorussia vs. Paesi Bassi

Secondo turno Play-offs

Bielorussia vs. Slovacchia

Lettonia vs. Polonia

Verdetti
Ammesse ai World Gruppo Play-offs: Austria, Italia, Sudafrica, Romania
Retrocesse al Gruppo II 2011: Bielorussia, Lettonia

Voci correlate
Coppa Davis 2010 Zona Euro-Africana Gruppo II
Coppa Davis 2010 Zona Euro-Africana Gruppo III - Europa
Coppa Davis 2010 Zona Euro-Africana Gruppo III - Africa

Collegamenti esterni
 

Coppa Davis 2010